Akermes bruneri  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Akermes из семейства ложнощитовки (Coccidae).

Распространение 
Южная Америка: Аргентина, Парагвай, Уругвай.

Описание 

Питаются соками таких растений, как Ulmaceae: Celtis tala, Celtis.
.
Таксон  включён в состав рода  (триба Myzolecaniini) вместе с видами Akermes xylosma, Akermes colombiensis, Akermes cordiae, Akermes levis, Akermes monilis, Akermes montanus, и другими.

См. также 
 Pseudokermes correntinus
 Magnococcus berberis

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ложнощитовки
Животные, описанные в 1902 году
Насекомые Южной Америки